Андреас Апергис () — канадский актёр.

Биография 
Андреас Апергис — выпускник колледжа Доусон. Он свободно говорит на английском, французском и греческом языках.

Апергис начал свою карьеру в 1988 году, снявшись в телефильме «Улицы мести», в котором он сыграл специального агента Ника Донована. Он озвучивал персонажей из серии игр Tom Clancy’s Ghost Recon, Assassin’s Creed и других.

Избранная фильмография

Кино и телевидение

Игры

Ссылки